Села:
 Западня — Житомирська область, Житомирський район
 Западня — Харківська область, Зміївський район